Neuseser Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Neuseser Bach (Tauber), rechter Zufluss der Tauber in Igersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Neuseser Bach (Wiesent), rechter Zufluss der Wiesent (zur Regnitz) bei Rüssenbach, Ebermannstadt, Landkreis Forchheim, Bayern